Hamnström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Hamnström (1891–1988), svensk militär och ämbetsman
 Knut Hamnström (1813–1886), svensk präst och tonsättare
 Malte Hamnström (1857–1929), svensk skolman
 Seth Hamnström (1897–1985), svensk militär

Svenska efternamn